Poble amhara o amhares, important grup ètnic d'Etiòpia
 Llengua amhara o amhàric, llengua dels amhares
 Província Amhara, província medieval d'Etiòpia de la que els amhares i l'amhàric agafen el nom
 Regió Amhara, regió ètnica administrativa creada el 1995 a Etiòpia
 Govern o Districte Amhara, subdivisió de l'Àfrica Oriental Italiana